Massimo Vellar (ur. 30 sierpnia 1977 w Asiago) – włoski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (1999), trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów (1993–1995). Medalista mistrzostw kraju.

Życiorys 
W latach 1993–1995 trzykrotnie startował w mistrzostwach świata juniorów – w konkursach indywidualnych zajmował kolejno 49., 27. i 17. lokatę, a w rywalizacji drużynowe z włoskim zespołem był 15. (1993) i 12. (1995). W 1999, po raz jedyny w karierze, wystąpił w mistrzostwach świata seniorów, plasując się indywidualnie na 37. pozycji na skoczni dużej i na 47. na obiekcie normalnym.

W Pucharze Świata zadebiutował w ramach 41. Turnieju Czterech Skoczni – 30 grudnia 1992 w Oberstdorfie odpadł w kwalifikacjach, a w konkursie głównym po raz pierwszy wystąpił 1 stycznia 1993 w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 60. miejsce. W latach 1992–2000 blisko 50 razy przystępował do rywalizacji indywidualnej w ramach tego cyklu, jednak ani razu nie zdobył punktów (najbliżej tego był 10 stycznia 1999 w Engelbergu, gdzie był 32.), zdecydowaną większość startów kończąc na etapie kwalifikacji. Dwukrotnie brał też udział w konkursach drużynowych w ramach PŚ, w lepszym starcie zajmując z reprezentacją Włoch 9. lokatę (27 marca 1999).

Mimo kilkunastu startów w latach 1994–1999 ani razu nie udało mu się przebrnąć przez kwalifikacje do konkursów indywidualnych Letniego Grand Prix. 22 razy punktował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, jednak tylko raz uplasował się w czołowej dziesiątce konkursu tej rangi – 7 stycznia 1996 w Bad Goisern był 7. Punkty zdobywał także w ramach cyklu Alpen Cup, dwukrotnie notując rezultaty w czołowej dziesiątce tych zmagań.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił 10 marca 2000, odpadając w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Trondheim.

W latach 1997–2000 czterokrotnie zdobywał brązowe medale mistrzostw Włoch w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977